Pharosz (vagy Phárosz) lehet:

Az adriai-tengeri Hvar sziget ókori neve.
A pharoszi világítótorony a Pharosz nevű szigetről (ma félsziget) kapta a nevét, amelyre épült.